

Patronyme 

 Alfred Gissing (1896-1975), écrivain et enseignant anglais, fils cadet de George Gissing ;
 Algernon Gissing (1860-1937), écrivain anglais, frère cadet de George Gissing ;
 George Gissing  (1857-1903), écrivain anglais ;
  (1970- ), homme d'affaires britannique.

Personnage fictif 
 John Gissing, personnage éponyme du film The Search for John Gissing de Mike Binder (2011), interprété par Alan Rickman.

Toponyme 

 , village du Royaume-Uni.
Patronyme anglais